Hohner Musikinstrumente GmbH (произносится хо́нер) — немецкая компания по выпуску музыкальных инструментов, основанная в 1857 году Маттиасом Хонером (1833—1902). Наиболее известна как производитель губных и ручных гармоник. Также изготавливает блокфлейты, гитары и электрогитары, укулеле, барабанные установки, баяны, аккордеоны, усилители и подставки под различное музыкальное оборудование и многое другое.

Под патронатом фирмы существуют Хонер-консерватория в Троссингене и базирующийся там же оркестр аккордеонов.

Разработанные инструменты 
В течение 1950-х и 1970-х годов компания производила ряд инструментов собственной разработки:
 Гармонетта (нем. Harmonetta) — губная гармоника с клавиатурой, выпущенная в 1955 году.
 Гитарет ()
 Erika — гармонь.
 Кембалет (англ. Cembalet)
 Клавинет (нем. Clavinet)
 Клавиола (англ. Claviola) — похожий на мелодику инструмент с резонаторным корпусом.
 Мелодика — впервые представлена в печатной брошюре на немецком языке в ноябре 1958 года. Производится до настоящего времени.
 Мелодион (Melodeon) — ручная гармоника (гармонь).
 Мультимоника (англ. Multimonica) — электронно-пневматическая гармоника, один из первых видов серийно выпускавшихся аналоговых синтезаторов.
 Пианет (нем. Pianet)
 Хромоника (нем. Chromonika) — первая хроматическая губная гармоника с заслонкой, представленная в 1912 году.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт
 

Производители музыкальных инструментов Германии
Производители гармоник
Производители гитар
Производители духовых музыкальных инструментов
Губная гармоника
Троссинген